

Personnalités 
 Aimé Georges Parrot (1910-1991) est un mycologue français ;
 André Parrot (1901-1980) est un archéologue français ;
 Carroll Parrott Blue (née en 1943), réalisatrice africaine-américaine ;
 Denis Parrot (1974-), monteur et réalisateur français ;
 Friedrich Parrot (1791-1841) est un naturaliste allemand ;
 Georg Friedrich Parrot (1767-1852) est un physicien allemand ;
 Joseph-Marie-Jules Parrot (1829-1883) est un médecin pédiatre français ; il fut l'un des fondateurs de la Société française d'Anthropologie. Une rue de Paris porte son nom, dans le . Frère de Philippe. 
 Louis Parrot (1906-1948) est un poète français ;
 Maxence Parrot (1994-) est un snowboardeur canadien ;
 Philippe Parrot (1831-1894) est un peintre français. Frère de Joseph-Marie-Jules.

Entreprise 
 Parrot est une entreprise française spécialisée dans les produits sans-fil.

Informatique 
 Parrot est une machine virtuelle à base de registres développée par la communauté Perl.

Zoologie
 Le Parrot est un poisson hybride de la famille des cichlidés.

Divers 
 La pointe Parrot est un sommet des Alpes ;
 , un sketch des Monty Python connu en français sous le nom de Perroquet mort.
 Parrot, un domaine nordique français situé dans les monts du Cézallier en Auvergne.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français